Bank of America Plaza (произносится Бэнк оф Америка Плаза) — офисный небоскрёб, расположенный по адресу: 333 Саут-Хоуп-стрит, район , Лос-Анджелес, Калифорния, США. Имея высоту 224 метра, занимает 5-е место в списке самых высоких зданий города, 7-е место в списке самых высоких зданий штата и 100-е место в списке самых высоких зданий страны.

Прежнее название — Security Pacific Plaza (Секьюрити Пасифик Плаза). По окончании строительства небоскрёб стал штаб-квартирой компаний , Capital Group Companies и Sheppard, Mullin, Richter & Hampton. До 1992 года на вершине здания находился логотип Security Pacific Bank, но затем его сменил логотип Банка Америки, так как он поглотил Security Pacific Bank и стал основным арендатором небоскрёба. Здание также известно под названиями ARCO Center и BP Plaza (в 2002—2003 годах).

Здание и прилегающий к нему парк занимают площадь немного более 17 000 м², в саду растут около 200 деревьев, созданы три водопада высотой около 7,5 метров. Перед главным входом стоит 13-метровая скульптура Александра Колдера «Четыре арки».

Основные характеристики
 Строительство: с 1973 по 1975 год
 Высота: 224 метра м²
 Лифтов: 30 пассажирских и 2 технических
 Архитекторы:  и 
 Владелец: 
 Застройщик:  Примечания 

 Ссылки 
 Bank of America Plaza  на сайте brookfieldofficeproperties.com

Здания Bank of America
Небоскрёбы Лос-Анджелеса
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы, построенные в 1975 году
Банкер-Хилл (Лос-Анджелес)